Slovo Aldan má několik významů:
 Aldan (řeka) – pravostranný přítok východosibiřské řeky Leny;                                                  
 Aldan (město) – zlatokopecké město ležící v horním povodí řeky Aldan;
 Aldan (hora) – hora v Kazachstánu.